Bataille de Santa Cruz de Ténérife, une bataille navale d'.
 Bataille de Santa Cruz, une bataille de 1812.
 Bataille des îles Santa Cruz, une bataille de 1942.